Climești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Climești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Climești (Neamț), Dorf im Kreis Neamț